Klinghoffer ist der Familienname folgender Personen:

 Josh Klinghoffer (* 1979), Musiker und Produzent
 Leon Klinghoffer (1916–1985), New Yorker Haushaltsgerätehersteller
 Yitzhak Hans Klinghoffer (1905–1990), österreichischer und israelischer Jurist und Abgeordneter der Knesset